Abreviatura del trastorn de la personalitat pel seu nom en anglès.
 Postdata
 Pal·ladi (element)
 Partits polítics: 
 People's Democracy
 Partit Democràtic o Partit Demòcrata, diversos partits